Жером Феррари (, род. в 1968 году в Париже) — французский писатель и переводчик. Лауреат Гонкуровской премии 2012 года за роман «Проповедь о падении Рима».

Феррари преподавал философию в различных учебных заведениях: на Корсике в лицее де Порто-Веккьо, затем в течение нескольких лет в международном лицее Александра Дюма в Алжире, и после этого в лицее города Аяччо. В настоящее время он профессор философии во французской школе Абу-Даби.

Произведения 
 2012 Le Sermon sur la chute de Rome (Проповедь о падении Рима)
 2010 Où j’ai laissé mon âme (Where I Left My Soul, 2012)
 2009 Un dieu un animal
 2008 Balco Atlantico
 2007 Dans le secret
 2002 Aleph zéro

Примечания 

Лауреаты Гонкуровской премии